Le terme de nom composé peut désigner :

 un mot composé (nom commun), en linguistique ;
 un nom de famille composé (nom propre), parfois également appelé double-nom composé.